Virring kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Virring (Randers Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Virring Sogn
 Virring (Skanderborg Kommune) – by i Fruering Sogn